Mizerabilii (în original: ) este un roman de Victor Hugo.

Mizerabilii sau Les Misérables se mai poate referi la:

 Les Misérables (musical), un musical de scenă din 1980

Film și televiziune
 Les Misérables (film din 1909), un film american regizat de J. Stuart Blackton
 Les Misérables (film din 1917), un film american regizat de Frank Lloyd
 Les Misérables (film din 1925), un film francez regizat de Henri Fescourt
 Mizerabilii (Les Misérables, film din 1934), un film francez regizat de Raymond Bernard
 Les Misérables (film din 1935), un film american regizat de Richard Boleslawski
 Les Misérables (film din 1948), un film italian regizat de Riccardo Freda
 Les Misérables (film din 1952), un film american regizat de Lewis Milestone
 Mizerabilii (Les Misérables, film din 1958), un film francez regizat de Jean-Paul Le Chanois
 Les Misérables (film din 1978), un film TV american regizat de Glenn Jordan
 Les Misérables (film din 1982), un film francez regizat de Robert Hossein
 Mizerabilii (Les Misérables, serial de animație), un serial de animație francez din 1992
 Les Misérables (film din 1995), un film francez regizat de Claude Lelouch
 Les Misérables (film din 1998), un film regizat de Bille August, cu Liam Neeson și Geoffrey Rush
 Les Misérables (miniserial), un miniserial de televiziune din 2000, din două părți, cu Gérard Depardieu și John Malkovich, regizat de Josée Dayan
 Les Misérables (film din 2012), un film adaptat după musicalul regizat de Tom Hooper, cu Hugh Jackman, Russell Crowe și Anne Hathaway

Altele
 Les Misérables (radio), o adaptare radio din 1937 de Orson Welles
 Les Misérables: Shōjo Cosette, o adaptare manga japoneză din 2007
 Les Misérables, un album de Lucid Fall

Vezi și
 Los Miserables, o formație punk chileană
 Adaptările romanului Les Misérables